Азманов () — прізвище болгарського походження. Відомі носії:
 Димитар Азманов — болгарський військовик і воєнний історик
 Стефан Азманов — болгарський воєначальник